Santo Isidoro (span. ‚Heiliger Isidor‘) steht für:

 Santo Isidoro (Mafra), Gemeinde in Portugal
 Santo Isidoro (Marco de Canaveses), Gemeinde in Portugal

Siehe auch
 San Isidoro
 Sankt Isidor